Основная статья — 
В нижеследующем списке приведены самые крупные по площади озёра и водохранилища, частично или полностью принадлежащие США. Уровень воды в некоторых из перечисленных озёр сильно колеблется — приведены средние значения. Для озёр, часть которых лежит на территории Канады (соседнее с США государство), приведены данные об общей площади озера, а не о его территории, принадлежащей США.

 Озёра и водохранилища По убыванию площади

См. также 
 Список крупнейших по площади озёр (весь мир)
 География США
 Список озёр Канады
 
 Великие озёра

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lake & Reservoir Search Results  на сайте lakelubbers.com
 Profile of the People and Land of the United States — Water — Lakes  на сайте nationalatlas.gov
 10 крупнейших озёр США  на сайте geography.about.com
 20 крупнейших озёр США  на сайте statista.com